Teodorani ist der Familienname von:

 Alda Teodorani (* 1968), italienische Schriftstellerin
 Massimo Teodorani (* 1956), italienischer Astronom, Astrophysiker und Autor 
 Roberto Teodorani (* 1982), italienischer Fußballspieler (UEFA)